Marie Ludovika Bavorská (6. července 1872 – 10. června 1954) byla dcerou posledního bavorského krále, Ludvíka III. a jeho manželky, Marie Terezy Rakouské-Este. Její manžel Ferdinand Pius z Calabrie, se stal 26. května 1934 hlavou rodu Bourbon-Obojí Sicílie a ona se tedy stala titulární královnou Obojí Sicílie.

Manželství a potomci 
Princezna Marie Ludovika se provdala 31. května 1897 v Mnichově za Ferdinanda Pia z Calabrie, nejstaršího syna Alfonsa Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Antonietty Bourbon-Obojí Sicílie. Pár měl šest dětí:

 Maria Antonietta (16. dubna 1898 – 10. ledna 1957), svobodná a bezdětná, tragicky zahynula
 Maria Kristýna (4. května 1899 – 21. dubna 1985), ⚭ 1948 Manuel Alejo Sotomayor-Luna y Orejuela (27. listopadu 1884 – 17. října 1949)
 Ruggiero Maria (7. září 1901 – 1. prosince 1914), vévoda z Nota
 Barbora Marie Antonietta Luitpolda (14. prosince 1902 – 1. ledna 1927), ⚭ 1922 Franz Xaver von Stolberg (19. července 1894 – 4. května 1947)
 Lucie Bourbonsko-Sicilská (9. července 1908 – 3. listopadu 2001), ⚭ 1938 Evžen Savojský (13. března 1906 – 8. prosince 1996), vévoda z Janova a Ancony
 Urraca Bourbonsko-Sicilská (14. července 1913 – 3. května 1999)

Vyznamenání 
 Řád hvězdového kříže
 Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří
 Maltézský řád
 Řád Marie Luisy

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. července
Narození v roce 1872
Úmrtí 10. června
Úmrtí v roce 1954
Wittelsbachové
Bavorské princezny
Němečtí římští katolíci
Kalábrijské vévodkyně
Ženy
Narození v Lindau
Úmrtí v Lindau